David Matthews – compositore britannico
David Matthews – tastierista statunitense
David Matthews – triatleta australiano